Hayley Carter e Ena Shibahara erano le detentrici del titolo, ma Shibahara ha scelto di non partecipare a questa edizione. Carter ha fatto coppia con Luisa Stefani vincendo il titolo, superando in finale Marie Benoît e Jessika Ponchet col punteggio di 6–1, 6–3.

Teste di serie 

  Hayley Carter /  Luisa Stefani (campionesse) 
  Giuliana Olmos /  Sabrina Santamaria (quarti di finale)

  Lidziya Marozava /  Maria Sanchez (primo turno)
  Christina McHale /  Valeria Savinykh (semifinale)

Riserve 

  Marie Benoît /  Jessika Ponchet (finale)

Wildcard 

  Francesca Di Lorenzo /  Catherine Harrison (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Oracle Challenger Series - Newport Beach 2020